Power Plant е шести студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. През 2002 г. е преиздаден с бонус песни и различна обложка. Албумът акцентира върху пауър метъл стила.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара, клавиши
 Дан Цимерман – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1999 година